Бар-Он — фамилия.
Известные носители: 
 Бар-Он, Дан (1938—2008) — израильский психолог, психотерапевт, исследователь коллективной памяти о нацизме и последствий Холокоста.
 Бар-Он, Рони (род. 1948) — израильский политический деятель, неоднократно занимал различные министерские посты.
 См. также 
 Нотарикон
 Барон (значения)